Калана Ланетта Грин (; род. 13 июля 1987 года, Сент-Стивен, штат Южная Каролина) — американская профессиональная баскетболистка, выступавшая в женской национальной баскетбольной ассоциации. Была выбрана на драфте ВНБА 2010 года во втором раунде под общим 13-м номером командой «Нью-Йорк Либерти». Играла на позиции атакующего защитника.

Ранние годы 
Калана родилась 13 июля 1987 года в городе Сент-Стивен (штат Южная Каролина) в семье Эддисона и Синтии Грин, а училась там же в средней школе Тимберленд, где выступала за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте WNBA.com
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com
 Студенческая карьера в NCAA на сайте uconnhuskies.com

Баскетболисты США
Игроки «Нью-Йорк Либерти»
Игроки ЖБК «Гожув-Велькопольски»
Игроки ЖБК «Польковице»
Игроки «Коннектикут Сан»
Игроки ЖБК «Поццуоли»
Игроки «Вашингтон Мистикс»
Игроки «Сан-Антонио Старз»
Игроки «Миннесота Линкс»
Выпускники Коннектикутского университета
Игроки Коннектикут Хаскис (баскетбол, женщины)